Charkow bezeichnet:

 Charkiw, eine Stadt in der Ukraine
 Charkiw (Fluss), Nebenfluss des Lopan in Russland und der Ukraine
 Charkow (Armenien), eine Stadt in Armenien
 Schlacht bei Charkow, ein Ort mehrerer Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg

Charkow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wladimirowitsch Charkow (* 1970), russischer Turner